В одиночному розряді тенісного турніру Puerto Rico Open 1987, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1987, Стефані Реге здобула титул, у фіналі перемігши Камілл Бенджамін 7-5, 7-6.

Сіяні гравчині 

  Венді Тернбулл (3-тє коло)
  Стефані Реге (Переможниця)
  Джиджі Фернандес (3-тє коло)
  Енн Мінтер (2-ге коло)
  Террі Фелпс (2-ге коло)
  Еллі Гакамі (чвертьфінал)
  Мелісса Гарні (3-тє коло)
  Мішелл Торрес (2-ге коло)

 Камілл Бенджамін (фінал)
 Кетрін Кейл (3-тє коло)
 Стефані Реге (півфінал)
 Вікі Нелсон-Данбар (2-ге коло)
 Луїс Філд (1-ше коло)
 Бет Герр (2-ге коло)
 Відсутня
 Відсутня

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Puerto Rico Open